Dózsa György (1470 k. – 1514) az 1514-es parasztháború katonai vezetője
 Dózsa György (1817 k. – 1886) ügyvéd, állatgyógyász, főjegyző, honvéd hadbíró
 Dózsa György (1877–?) főkönyvelő, nyomdai igazgató
 Dózsa György (1921) szakács
 Dózsa György (1924) közgazdász, üzletember, vadász
 Dózsa György (1935) kultúrmérnök
 Dózsa György (1941–2011) szemész, osztályvezető főorvos
 Dózsa György (1951–2018) intézményvezető, kulturális szakember

Művészeti alkotások
 Dózsa György, Erkel Ferenc ötfelvonásos operája

Települések
 Dózsa György, a romániai Lukafalva másik neve